Reginald Doherty ha battuto in finale Wilberforce Eaves che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 7-5, 2-0 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Harold Mahony 6-4, 6-4, 6-3 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1897